

Patronymie
 Anna Kingsford (1846-1888) est une militante féministe, écrivain, médecin, théosophe, spiritualiste, hermétiste anglaise.
 Walter Kingsford (1882-1958) est un acteur britannique.
 Charles Kingsford Smith (1897-1935) est un pionnier australien de l'aviation.

Toponymie
 Aéroport de Sydney (Kingsford Smith International Airport), l'aéroport de Sydney en Australie ;
 , une municipalité du Michigan aux États-Unis ;
 Kingsford, une localité en Australie-Méridionale  ;
 Kingsford Heights, une municipalité de l'Indiana aux États-Unis.

Homonymie de patronyme